Esistono più comuni francesi con questo nome

Montchauvet – Calvados
Montchauvet – Yvelines